Найроби — топоним:
 Найроби — столица Кении.
 Найроби — провинция Кении.
 Найроби — национальный парк в Кении.
 Найроби — железнодорожная станция в городе Найроби.